

События 
 Консулы имп. Грациан (III раз) и Флавий Эквиций.
 Валентиниан заключил мир с царём алеманов Макрианом. Основание римского пограничного поста Базилия (Базель).
 374—397 — Епископ Милана Амвросий (около 340—397), Доктор Церкви.
 При содействии нахараров царь Пап убит римлянами. Возобновляется борьба Рима и Персии за Армению при участии нахараров.

Родились 
 Атаульф — король вестготов.
 Квангэтхо — 19-й ван Когурё, одного из трёх государств Корейского полуострова.
 Сэнчжао — буддийский философ.

Скончались 
 Авксентий Медиоланский — арианский теолог и епископ Милана.
 Григорий Назианзин Старший — епископ Назианзский, отец Григория Богослова.
 Маркелл Анкирский — византийский богослов, епископ Анкирский.
 Пап (царь Великой Армении).

См. также